Úspěšnými obhájci titulu byl první nasazený bělorusko-kanadský pár a deblové světové jedničky Max Mirnyj a Daniel Nestor, kteří ve finále zdolali druhou nasazenou dvojici amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových 6–4, 6–4.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Michaël Llodra/  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Leander Paes /  Alexander Peya (2. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (3. kolo)
  František Čermák /  Filip Polášek (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)  Santiago González /  Christopher Kas (2. kolo)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (3. kolo)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (2. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (semifinále)  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (3. kolo)  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (3. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= R Lindstedt  H Tecău
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Bogomolov Jr.  D Norman
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Russell  D Young
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= TC Huey  D Inglot
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= B Phau  A Shamasdin
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= P-H Herbert  A Olivetti
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07=  N Renavand
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= A Kúreší  J-J Rojer
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= JS Cabal  R Farah
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= D Brown  J Marray
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Cerretani  V Hănescu
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=69
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Chardy  G Dimitrov
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=711
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Ball  J Murray
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Lu Jan-sun  G Soeda
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= R Ramírez Hidalgo  A Ramos
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= M Llodra  N Zimonjić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= R Lindstedt  H Tecău
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= TC Huey  D Inglot
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= B Phau  A Shamasdin
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=64
| RD2-seed04=10
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=77

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= JS Cabal  R Farah
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J Cerretani  V Hănescu
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Lu Jan-sun  G Soeda
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= M Llodra  N Zimonjić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= TC Huey  D Inglot
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= JS Cabal  R Farah
| RD3-score03-1=66
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= M Llodra  N Zimonjić
| RD3-score04-1=78
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=10
| RD4-team01=

4. sekce

Reference 

French Open 2012